Rajon Mykolajiw (ukrainisch /Mykolajiwskyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Mykolajiw (Lwiw) in der Oblast Lwiw
Rajon Mykolajiw (Mykolajiw) in der Oblast Mykolajiw

Siehe auch:
 Rajon Mykolajiwka